Первый Кубок европейских чемпионов — это турнир по пляжному футболу, который прошел на двух полях стадиона UMPI Smart Beach Arena, расположенного на курорте Ривьера делле Пальме в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия с 15 — 19 мая 2013. Турнир собрал большинство клубов-чемпионов национальных чемпионатов по пляжному футболу Европы, так же как Лига чемпионов УЕФА.

Участвующие команды 
Двадцать команд подтвердили своё участие в первом турнире:

  ФК Баку
  ФК БАТЭ
  Сандаун Сосьедад
  Монредон Бонневен
  Кефаллиниа

  Голдвин Плюс
  Фалфала Кфар Кассем
  Террачина
  Самбенедеттезе
  Виареджо

  Крейсс
  Лексмакс
  Эгмонд
  Грембах Лодзь
  Белененсиш

  Локомотив
  Химнастик
  Грассхоппер
  Бешикташ
  Гриффин

Формат и жеребьевка 
Первый Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу прошел в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Рив делле Пальме, который расположен в Асколи, Италия c 15 по 19 мая 2013 года. На этом турнире участвуют чемпионы в различных официальных национальных лиг со всего Старого континента, в соревновании приняли участие 18 различных стран.

На первом этапе, в восемнадцать чемпионов официально проводимых пляжных футбол национальных чемпионатов, плюс хозяева турнира и итальянская команда занявшая второе место были распределены на пять групп, для борьбы за лидерство в группе группы.

Только лидеры групп и три лучшие команды занявшие второе место имеют право принять участие в четвертьфинале.

Стадион 
Стадион, на котором были сыграны все игры, называется УМПИ Смарт Бич Арена (UMPI Smart Beach Arena). Этот новый стадион, построенный с применением современных технологий и из экологически чистых материалов, имеет трибуны со всех сторон и предназначен как для горожан, так и для туристов города.

Трансляция 
Из-за возникших проблем со спутником, турнир не транслировался в прямом эфире на сайте BSWW.

Составы 
Полный список составов всех команд-участниц можно найти на сайте BSWW.

Групповая стадия 
Жеребьевка, которая разделила команды на пять групп по четыре команды, прошла 19 апреля 2013.

Время начала всех матчей указано по местному времени Сан-Бенедетто-дель-Тронто, (UTC+1).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Стадия плей-офф 
Жеребьевка для определения четвертьфинальных пар была проведена после завершения всех матчей группового этапа.

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5-е место

Чемпионские полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Индивидуальные награды

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Beach Soccer Worldwide
 Euro Winners Cup 2013 на сайте beachsoccer.ru

Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу
Спортивные соревнования в Марке
Международные спортивные соревнования в Италии
Футбол в Италии в 2013 году
Май 2013 года